Union sociale-démocrate de Macédoine ;
 Union sociale-démocrate en Serbie.